Maciste contro lo sceicco ist der Titel von
 Maciste contro lo sceicco, Originaltitel des Filmes Maciste in Afrika, 1925
 Maciste contro lo sceicco, Originaltitel des Filmes Maciste im Kampf mit dem Piratenkönig, 1962